196P/Tichy – cometa periodica della famiglia delle comete gioviane
 Distretto di Tichy – distretto dell'Algeria
 Tichy – comune dell'Algeria
 Brian Tichy – batterista statunitense
 Gérard Tichy – attore tedesco
 Jiří Tichý – calciatore cecoslovacco
 Lajos Tichy – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 Miloš Tichý – astronomo ceco